Ниже приведён список всех городов Украины (по состоянию на 1 ноября 2019), а также их наличное население по данным Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года и статистического сборника «Численность населения Украины» Государственного комитета статистики Украины по состоянию на 1 января 2014 года.

Население городов по состоянию на 2001 год представлено в границах на 1 января 2003 года, население 2014 — в границах на 1 января 2014 года. За этот период границы городов могли измениться. Например, в 2003 году из состава Черновцов было выделено село Новый Киселев, в 2009 году в состав города Запорожье был включен пгт Тепличное (население 2001 года — 2626 человек), в состав Кривого Рога включён посёлок Степное, в 2012 году ряд населенных пунктов Дергачёвского и Харьковского районов включена в границы Харькова и тому подобное.

По состоянию на 1 января 2014 года в Украине насчитывалось 460 городов. Ещё один новый город появился в течение 2014—2017 годов.

Города Украины (по численности населения) 
Более 1 000 000 | 500 000 — 1 000 000 | 250 000—500 000 | 100 000—250 000 | 50 000—100 000 | 25 000 — 50 000 | 10 000 — 25 000 | 5000 — 10 000 | 2500 — 5000 | До 2500

Примечания

См. также 

 Города Украины (по областям)
 Административное устройство Украины
 КОАТУУ
 Список глав крупных городов Украины
 Список областей Украины по численности населения
 Крупнейшие города Европы по населению

Источники 
 Официальный сайт Всеукраинской переписи населения
 City Population: Ukraine
 Статистический сборник «Численность населения Украины на 1 января 2014». — , Государственная служба статистики Украины, 2014

Украина
Города Украины